Лига Чемпионов КАФ 2008 — 12-й розыгрыш главного клубного футбольного турнира КАФ. Турнир проходил с 15 февраля по 16 ноября 2008 года.

Предварительный раунд 

Первые матчи прошли 15—17 февраля, ответные — 29 февраля — 9 марта 2008.

1 Либерийский клуб снялся с соревнований.
2 Клубы из Чада и Кении дисквалифицированы Африканской Конфедерацией Футбола перед началом соревнований.

1/16 финала 

Шесть лучших команд по результатам прошлого розыгрыша автоматически получили место в 1/16 финала: «Этуаль дю Сахель» (Тунис), «Аль-Ахли» (Египет), «Аль-Хиляль» (Омдурман, Судан), «Аль-Иттихад» (Ливия), «Кабилия» (Алжир) и «АСЕК Мимозаз» (Кот-д’Ивуар).

Первые матчи состоялись 21—23 марта, ответные — 4—6 апреля 2008 года.

3 Клуб из Эритреи снялся с соревнований.

1/8 финала 

Первые матчи состоялись 26—27 апреля, ответные — 9—11 мая 2008 года.

Групповой этап 
Игры прошли с 18 июля по 21 сентября 2008 года.

Группа А

Группа B

Полуфиналы

Финал

Чемпион

Бомбардиры 
13 голов
  Стивен Воргу ( Эньимба)
8 голов
  Дауда Камилу ( Котон Спорт)
6 голов
  Флавиу ( Аль-Ахли)

Ссылки 
 Лига чемпионов КАФ 2008 на сайте КАФ 
 Статистика Лиги чемпионов КАФ 2008 на сайте RSSSF 

2008
Футбол в Африке в 2008 году